El término deontología puede referirse a:

 La deontología (ética), la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen actividades profesionales.
 La deontología (profesional), rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes, obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión.
 La deontología profesional periodística, un orden normativo que afecta a la actividad periodística.
 La deontología museal, las normas y asuntos éticos y morales que conciernen a los museos y al personal de estos.

Enlaces externos